Nahvioci peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Nahvioci, un village situé dans la municipalité de Čelić, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Nahvioci, un village situé dans la municipalité de Lopare et dans la République serbe de Bosnie.